Anticlea (filla d'Autòlic)
 Anticlea (filla de Díocles)
 Anticlea (mare de Perifetes)